Calbuco kan syfta på:

Chile 

 Calbuco, vulkan, 
 Calbuco (kommun), Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, 
 Calbuco (ort), Región de Los Lagos,